Mierzęcin ist der Name folgender Orte:

 Mierzęcin (Dobiegniew), (deutsch Mehrenthin), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, dort auch das Schloss Mehrenthin
 Mierzęcin (Szczutowo), Dorf in der Gemeinde Szczutowo in der Woiwodschaft Masowien
 Mierzęcin (Zatory), Dorf in der Gemeinde Zatory in der Woiwodschaft Masowien
 Mierzęcin (Pawłowiczki) (deutsch Mierzenzin/Massdorf), Dorf in der Gemeinde Pawłowiczki in der Woiwodschaft Opole
 Mierzenzin (polnisch Mierzęcin), Dorf in der Gemeinde Groß Neukirch in der Woiwodschaft Opole
 Mierzęcin (Wolin) (deutsch Martenthin), Dorf in der Gemeinde Wolin in der polnischen Woiwodschaft Westpommern